Hosszú-völgyi-patak, patak Heves megyében
 Hosszú-völgyi-patak (Pest megye), patak Pest megyében